Лейте () — провинция Филиппин в регионе Восточные Висайи, на одноимённом острове. Административный центр — город Таклобан. Провинция граничит на юге с Южным Лейте, на востоке — с провинцией Самар на одноимённом соседнем острове, на севере и западе — с островными провинциями Билиран и Себу.

География 
Общая площадь провинции 5 712,8 км². На востоке омывается водами одноимённого залива.

История 
С островом Лейте связаны некоторые важные факты в истории Филиппин. Во время японской оккупации здесь образовался союз филиппинских и американских войск, одержавшими победу над японскими войсками (см. статью «Таклобан»).

Население 
Численность населения — 1 789 158 чел. (2010 год). Плотность населения — 313,18 чел./км². Местное население говорит в основном на языке себуано, и частично на варайском (австронезийские языки).

Административное деление 

В административном отношении делится на 40 муниципалитет и 3 города.

Города 
 Таклобан (Tacloban)
 Байбай (Baybay)
 Ормок (Ormoc)

Муниципалитеты

См. также 
 Список островов Филиппин

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 

Провинции Филиппин